Le qualificazioni del singolare  maschile dello  Sony Ericsson Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie 

  Édouard Roger-Vasselin (qualificato)
  Tobias Kamke (ultimo turno)
  Guillermo García López (qualificato)
  Matthias Bachinger (ultimo turno)
  Benoît Paire (ultimo turno)
  Paolo Lorenzi (ultimo turno)
  Éric Prodon (primo turno)
  Igor' Andreev (primo turno)
  Wayne Odesnik (ritirato)
  Marsel İlhan (primo turno)
  Simone Bolelli (qualificato)
  Björn Phau (qualificato)

 Bobby Reynolds (ultimo turno)
 Rogério Dutra da Silva (primo turno)
 Rik De Voest (primo turno)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Jürgen Zopp (primo turno, ritirato)
 Horacio Zeballos (primo turno)
 Thomas Schoorel (primo turno)
 Michael Russell (ultimo turno)
 Grega Žemlja (primo turno, ritirato)
 Paul Capdeville (ultimo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (ritirato)
 Andrej Golubev (primo turno)

Qualificati

 Édouard Roger-Vasselin
 Antonio Veić
 David Goffin
 Guillaume Rufin
 Serhij Bubka
 Simone Bolelli

 Rajeev Ram
 Guillermo García López
 Björn Phau
 Arnaud Clément
 Frank Dancevic 
<li> Roberto Bautista-Agut

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Sony Ericsson Open 2012
ATP World Tour 2012

en:2012 Sony Ericsson Open – Men's Singles#Qualifying